Estadio Centenario kan syfta på:

  Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner i Quilmes, Argentina;
  Estadio Centenario (Resistencia) i Resistencia, Argentina;
  Estadio Centenário i Caxias do Sul, Brasilien;
  Estadio Centenario (Armenia) i Armenia, Colombia;
  Estadio Centenario (Guaranda) i Guaranda, Ecuador;
  Estadio IV Centenario i Huancayo, Peru;
  Estadio Centenario i Montevideo, Uruguay.